Гексаметилдисилазан — химическое соединение,
алкил- и аминопроизводное моносилана 
с формулой [(CH)Si]NH,
бесцветная жидкость c резким запахом,
быстро гидролизуется водой.

Получение 
 Пропускание аммиака через раствор триметилхлорсилана в диэтиловом эфире:

Физические свойства 
Гексаметилдисилазан образует бесцветную жидкость с резким запахом.

Реагирует с водой и спиртами.

Растворяется в инертных органических растворителях.

Применение 
 Модифицирующая добавка для различных полимеров с целью придания им водо-, морозо- и термостойкости.
 В фармацевтической промышленности – ценное сырьё для выпуска противосклеротических препаратов и синтетических антибиотиков, в частности один из основных видов сырья для синтеза противоопухолевого препарата «Фторафур» и промежуточный продукт при получении препарата «Пармидин».
 В электронной, металлообрабатывающей промышленности и автомобилестроении – для получения изолирующих и защитных слоев и плёнок из диоксида, нитрида и карбида кремния.

Литература 
 
 

кремния
Кремнийорганические соединения
Соединения азота по алфавиту
Силаны